ima više značenja.
 Kanabinoid
 Kanabivarin